Беттингер — немецкая фамилия, а также топоним.

Известные носители фамилии:
 Беттингер, Франц фон (1850—1917) — баварский и немецкий кардинал., архиепископ Мюнхена и Фрайзинга.

Населённые пункты

Россия 
 Беттингер — название села Воротаевка Марксовского района Саратовской области в 1918—1941 годы.

См. также 
 Бёттингер